Ха́дсон (также Гудзо́н, ) — англоязычная фамилия, а также топоним и фирменное наименование ряда товаров. Географические названия в основном даны в честь мореплавателя Генри Гудзона (либо, согласно правилам транскрипции, Хадсона).

Фамилия 
 Гудзон, Генри (1570—1611?) — английский мореплаватель и первооткрыватель начала XVII века.
 Хадсон, Билл (род. 1949) — американский музыкант и актёр.
 Хадсон, Даг — канадский кёрлингист.
 Хадсон, Дакота (род. 1994) — американский бейсболист.
 Хадсон, Джеймс (1810—1885) — британский дипломат.
 Хадсон, Джеймс (1881—1962) — британский политик.
 Хадсон, Джеймс (род. 1981) — английский регбист.
 Хадсон, Джеймс (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Хадсон, Дженнифер (род. 1981) — американская актриса и певица.
 Хадсон, Джеффри (1619—1682?) — шут королевы Генриетты Французской.
 Хадсон, Джордж Вернон (1867—1946) — новозеландский энтомолог.
 Хадсон, Кейт (род. 1979) — американская актриса.
 Хадсон, Кит (1946—1984) — ямайский музыкант и продюсер.
 Хадсон, Кэтрин Элизабет (более известна под псевдонимом Кэти Перри; род. 1984) — американская поп-певица.
 Хадсон, Лу (1944—2014) — американский баскетболист.
 Хадсон, Люси-Джо (род. 1983) — английская актриса.
 Хадсон, Майкл (род. 1939) — американский экономист, профессор экономики Миссурийского университета в Канзас-Сити.
 Хадсон-Смит, Мэттью (род. 1994) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Хадсон, Нелл (род. 1990) — британская актриса.
 
 Хадсон, Оливер (род. 1976) — американский актёр, сын Голди Хоун.
 Хадсон, Роберт (род. 1938) — американский художник.
 Рок Хадсон (1925—1985) — американский актёр.
 Хадсон, Си Би (род. 1974) — гитарист рок-группы Blue October.
 Сол Хадсон — настоящее имя гитариста Слэша.
 Хадсон, Томас (1701—1779) — английский художник-портретист.
 Хадсон, Трой (род. 1976) — бывший американский профессиональный баскетболист и хип-хоп исполнитель.
 Хадсон, Уильям (1730—1793) — британский ботаник и миколог.
 Хадсон, Уолтер (1944—1991) — один из самых тяжёлых людей в истории медицины.
 Хейли Хадсон (род. 1986) — американская актриса.
 Хадсон, Хью (1936—2023) — британский кинорежиссёр.
 Хадсон, Чарльз (1828—1865) — английский альпинист.
 Хадсон, Эдвард (футболист) (1887—1945) — английский футболист.
 Хадсон, Энтони (род. 1981) — английский футбольный тренер.
 Хадсон, Эрни (род. 1945) — американский актёр.
 Миссис Хадсон — героиня цикла произведений Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

Топоним 
 Гудзон — река на востоке США, относящаяся к бассейну Атлантического океана.
 Гудзонов залив — залив в Северном ледовитом океане.
 Гудзонов пролив — пролив Северного Ледовитого океана, омывающий берега Канады.
 Хадсон — округ в штате Нью-Джерси.
 Хадсон — город в штате Нью-Йорк.
 Хадсон — город в штате Вайоминг.
  — город в штате Огайо.
 Хадсон — статистически обособленная местность в штате Флорида.
 Хадсон — тауншип в штате Миннесота.
 Удсон — город в Аргентине.
 Удсон — муниципалитет в Квебеке (Канада).

Другое 
 Hudson Motor Car Company — автомобильный производитель в штате Мичиган.
 Hudson Hornet — легковой полноразмерный автомобиль, выпускавшийся компанией Hudson Motors
 Hudson — программное обеспечение, инструмент для поддержания непрерывной интеграции.

См. также 
 Гудзонский волк
 Гудзонский ястреб